Cook County, též Cookův okres je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Cook County (Georgie) – okres státu Georgie
 Cook County (Illinois) – okres státu Illinois
 Cook County (Minnesota) – okres státu Minnesota